Di seguito una lista di asteroidi dal numero 306001 al 307000 con data di scoperta e scopritore.

306001-306100 

|-
| 306001 - ||  || 15 ottobre 2009 || OAM
|-
| 306002 - ||  || 24 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 306003 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306004 - ||  || 8 febbraio 2010 || WISE
|-
| 306005 - ||  || 8 febbraio 2010 || WISE
|-
| 306006 - ||  || 9 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 306007 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 306008 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 306009 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 306010 - ||  || 15 febbraio 2010 || WISE
|-
| 306011 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 306012 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 306013 - ||  || 15 febbraio 2010 || CSS
|-
| 306014 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 306015 - ||  || 16 febbraio 2010 || WISE
|-
| 306016 - ||  || 18 febbraio 2010 || WISE
|-
| 306017 - ||  || 18 febbraio 2010 || WISE
|-
| 306018 - ||  || 19 febbraio 2010 || WISE
|-
| 306019 Duren ||  || 18 febbraio 2010 || WISE
|-
| 306020 Kormilov||  || 22 febbraio 2010 || Kryachko, T. V.
|-
| 306021 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 306022 - ||  || 27 febbraio 2010 || WISE
|-
| 306023 - ||  || 28 febbraio 2010 || WISE
|-
| 306024 - ||  || 18 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306025 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306026 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 306027 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 306028 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 306029 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 306030 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 306031 - ||  || 15 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 306032 - ||  || 15 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 306033 - ||  || 13 marzo 2010 || CSS
|-
| 306034 - ||  || 22 luglio 2004 || Veillet, C.
|-
| 306035 - ||  || 14 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 306036 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 306037 - ||  || 15 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306038 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 306039 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 306040 - ||  || 21 febbraio 2007 || CSS
|-
| 306041 - ||  || 10 settembre 2007 || CSS
|-
| 306042 - ||  || 15 marzo 2010 || CSS
|-
| 306043 - ||  || 15 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306044 - ||  || 3 marzo 2010 || WISE
|-
| 306045 - ||  || 12 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 306046 - ||  || 17 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 306047 - ||  || 25 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 306048 - ||  || 25 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 306049 - ||  || 21 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306050 - ||  || 21 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306051 - ||  || 25 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306052 - ||  || 8 aprile 2010 || Lowe, A.
|-
| 306053 - ||  || 4 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 306054 - ||  || 5 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 306055 - ||  || 6 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 306056 - ||  || 8 aprile 2010 || Hug, G.
|-
| 306057 - ||  || 4 aprile 2010 || CSS
|-
| 306058 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306059 - ||  || 9 aprile 2010 || Hobart, J.
|-
| 306060 - ||  || 8 aprile 2010 || CSS
|-
| 306061 - ||  || 6 aprile 2010 || CSS
|-
| 306062 - ||  || 7 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306063 - ||  || 26 febbraio 2007 || CSS
|-
| 306064 - ||  || 25 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 306065 - ||  || 4 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 306066 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306067 - ||  || 4 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 306068 - ||  || 7 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 306069 - ||  || 7 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 306070 - ||  || 7 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306071 - ||  || 8 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 306072 - ||  || 29 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 306073 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306074 - ||  || 10 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 306075 - ||  || 11 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 306076 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 306077 - ||  || 22 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 306078 - ||  || 15 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 306079 - ||  || 10 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 306080 - ||  || 6 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306081 - ||  || 7 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306082 - ||  || 8 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306083 - ||  || 10 aprile 2010 || Astronomical Research Observatory
|-
| 306084 - ||  || 15 aprile 2010 || WISE
|-
| 306085 - ||  || 5 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 306086 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306087 - ||  || 15 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306088 - ||  || 16 aprile 2010 || WISE
|-
| 306089 - ||  || 17 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306090 - ||  || 19 aprile 2010 || WISE
|-
| 306091 - ||  || 20 aprile 2010 || WISE
|-
| 306092 - ||  || 22 aprile 2010 || WISE
|-
| 306093 - ||  || 23 aprile 2010 || WISE
|-
| 306094 - ||  || 23 aprile 2010 || WISE
|-
| 306095 - ||  || 24 aprile 2010 || WISE
|-
| 306096 - ||  || 24 aprile 2010 || WISE
|-
| 306097 - ||  || 22 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 306098 - ||  || 26 aprile 2010 || WISE
|-
| 306099 - ||  || 20 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 306100 - ||  || 20 aprile 2010 || Spacewatch
|}

306101-306200 

|-
| 306101 - ||  || 6 agosto 2007 || LUSS
|-
| 306102 - ||  || 28 aprile 2010 || WISE
|-
| 306103 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 306104 - ||  || 26 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306105 - ||  || 5 maggio 2010 || Mayhill
|-
| 306106 - ||  || 3 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 306107 - ||  || 18 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 306108 - ||  || 6 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306109 - ||  || 6 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306110 - ||  || 4 maggio 2010 || Siding Spring Survey
|-
| 306111 - ||  || 9 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306112 - ||  || 4 maggio 2010 || Siding Spring Survey
|-
| 306113 - ||  || 19 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306114 - ||  || 3 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 306115 - ||  || 3 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 306116 - ||  || 8 maggio 2010 || WISE
|-
| 306117 - ||  || 8 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306118 - ||  || 8 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306119 - ||  || 4 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 306120 - ||  || 4 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 306121 - ||  || 5 maggio 2010 || Jarnac
|-
| 306122 - ||  || 26 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 306123 - ||  || 22 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 306124 - ||  || 12 maggio 2010 || Tenagra II
|-
| 306125 - ||  || 20 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 306126 - ||  || 11 maggio 2010 || WISE
|-
| 306127 - ||  || 11 maggio 2010 || WISE
|-
| 306128 Pipher ||  || 12 maggio 2010 || WISE
|-
| 306129 - ||  || 7 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306130 - ||  || 12 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 306131 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 306132 - ||  || 6 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306133 - ||  || 4 maggio 2010 || Siding Spring Survey
|-
| 306134 - ||  || 12 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306135 - ||  || 13 maggio 2010 || WISE
|-
| 306136 - ||  || 14 maggio 2010 || WISE
|-
| 306137 - ||  || 3 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 306138 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 306139 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 306140 - ||  || 17 maggio 2010 || Tenagra II
|-
| 306141 - ||  || 18 maggio 2010 || Siding Spring Survey
|-
| 306142 - ||  || 17 maggio 2010 || WISE
|-
| 306143 - ||  || 17 maggio 2010 || WISE
|-
| 306144 - ||  || 21 maggio 2010 || CSS
|-
| 306145 - ||  || 19 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 306146 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 306147 - ||  || 1 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306148 - ||  || 21 maggio 2010 || CSS
|-
| 306149 - ||  || 17 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306150 - ||  || 21 maggio 2010 || CSS
|-
| 306151 - ||  || 25 maggio 2010 || WISE
|-
| 306152 - ||  || 28 maggio 2010 || WISE
|-
| 306153 - ||  || 19 maggio 2010 || OAM
|-
| 306154 - ||  || 21 maggio 2010 || CSS
|-
| 306155 - ||  || 3 luglio 2005 || NEAT
|-
| 306156 - ||  || 21 maggio 2010 || CSS
|-
| 306157 - || 2010 LC || 1 giugno 2010 || Tenagra II
|-
| 306158 - ||  || 3 giugno 2010 || Spacewatch
|-
| 306159 - ||  || 1 giugno 2003 || Buie, M. W.
|-
| 306160 - ||  || 4 giugno 2010 || Tenagra II
|-
| 306161 - ||  || 1 giugno 2010 || CSS
|-
| 306162 - ||  || 13 giugno 2010 || Spacewatch
|-
| 306163 - ||  || 21 giugno 2010 || Tenagra II
|-
| 306164 - ||  || 25 giugno 2010 || WISE
|-
| 306165 - ||  || 27 giugno 2010 || WISE
|-
| 306166 - ||  || 29 giugno 2010 || WISE
|-
| 306167 - ||  || 3 luglio 2005 || CSS
|-
| 306168 - ||  || 20 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306169 - || 2010 NJ || 5 luglio 2010 || Spacewatch
|-
| 306170 - ||  || 5 luglio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306171 - ||  || 5 luglio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306172 - ||  || 4 luglio 2010 || WISE
|-
| 306173 - ||  || 1 luglio 2010 || WISE
|-
| 306174 - ||  || 2 dicembre 2005 || CSS
|-
| 306175 - ||  || 9 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306176 - ||  || 5 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 306177 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306178 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 306179 - ||  || 2 aprile 2003 || Deep Lens Survey
|-
| 306180 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 306181 - ||  || 21 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 306182 - ||  || 17 marzo 2004 || CSS
|-
| 306183 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 306184 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306185 - ||  || 26 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 306186 - ||  || 12 novembre 2007 || CSS
|-
| 306187 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 306188 - || 2011 NJ || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 306189 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 306190 - ||  || 2 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306191 - ||  || 28 dicembre 2008 || Sárneczky, K.
|-
| 306192 - ||  || 2 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 306193 - ||  || 2 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306194 - || 2011 PV || 26 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306195 - ||  || 20 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 306196 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306197 - ||  || 18 settembre 2007 || CSS
|-
| 306198 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 306199 - ||  || 12 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 306200 - ||  || 12 marzo 2008 || Spacewatch
|}

306201-306300 

|-
| 306201 - ||  || 21 aprile 2006 || CSS
|-
| 306202 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306203 - ||  || 14 luglio 2007 || Kugel, F.
|-
| 306204 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306205 - ||  || 23 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 306206 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 306207 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 306208 - ||  || 23 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 306209 - ||  || 26 marzo 2003 || Young, J. W.
|-
| 306210 - ||  || 16 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 306211 - ||  || 1 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 306212 - ||  || 7 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 306213 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 306214 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306215 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 306216 - ||  || 23 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 306217 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306218 - ||  || 5 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 306219 - ||  || 11 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306220 - ||  || 23 maggio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 306221 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 306222 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306223 - ||  || 12 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 306224 - ||  || 29 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 306225 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 306226 - ||  || 28 agosto 2006 || CSS
|-
| 306227 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 306228 - ||  || 7 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 306229 - ||  || 11 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 306230 - ||  || 11 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 306231 - ||  || 31 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 306232 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 306233 - ||  || 24 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 306234 - ||  || 27 febbraio 2003 || Tichý, M., Kočer, M.
|-
| 306235 - ||  || 16 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306236 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 306237 - ||  || 11 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 306238 - ||  || 10 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 306239 - ||  || 21 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 306240 - ||  || 9 febbraio 2005 || Boattini, A., Scholl, H.
|-
| 306241 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 306242 - ||  || 15 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306243 - ||  || 10 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 306244 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 306245 - ||  || 20 marzo 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 306246 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306247 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 306248 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306249 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 306250 - ||  || 31 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 306251 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 306252 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306253 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 306254 - ||  || 4 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 306255 - ||  || 30 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 306256 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 306257 - ||  || 25 maggio 2006 || Wiegert, P. A.
|-
| 306258 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 306259 - ||  || 12 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 306260 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306261 - ||  || 3 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 306262 - ||  || 21 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 306263 - ||  || 16 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 306264 - ||  || 19 luglio 2002 || NEAT
|-
| 306265 - ||  || 31 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 306266 - ||  || 25 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306267 - ||  || 25 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306268 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 306269 - ||  || 10 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 306270 - || 2011 SL || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 306271 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 306272 - ||  || 18 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 306273 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 306274 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306275 - ||  || 21 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 306276 - ||  || 21 marzo 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 306277 - ||  || 21 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 306278 - ||  || 24 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 306279 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 306280 - ||  || 6 aprile 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 306281 - ||  || 29 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 306282 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 306283 - ||  || 16 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 306284 - ||  || 15 luglio 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 306285 - ||  || 18 settembre 1993 || Spacewatch
|-
| 306286 - ||  || 16 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 306287 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 306288 - ||  || 23 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 306289 - ||  || 22 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 306290 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 306291 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 306292 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 306293 - ||  || 29 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 306294 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306295 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 306296 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 306297 - ||  || 29 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306298 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 306299 - ||  || 21 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 306300 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|}

306301-306400 

|-
| 306301 - ||  || 22 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 306302 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306303 - ||  || 19 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 306304 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306305 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 306306 - ||  || 11 luglio 2005 || CSS
|-
| 306307 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 306308 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 306309 - ||  || 23 settembre 2006 || San Marcello
|-
| 306310 - ||  || 26 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 306311 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306312 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 306313 - ||  || 7 ottobre 1996 || Comba, P. G.
|-
| 306314 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 306315 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 306316 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 306317 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 306318 - ||  || 11 agosto 1997 || Spacewatch
|-
| 306319 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 306320 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306321 - ||  || 22 ottobre 2006 || CSS
|-
| 306322 - ||  || 13 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 306323 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306324 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 306325 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 306326 - ||  || 18 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306327 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 306328 - ||  || 15 gennaio 2005 || Pla D'Arguines
|-
| 306329 - ||  || 29 aprile 2003 || NEAT
|-
| 306330 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306331 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306332 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 306333 - ||  || 18 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306334 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306335 - ||  || 18 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 306336 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 306337 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306338 - ||  || 30 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 306339 - ||  || 5 gennaio 2003 || Deep Lens Survey
|-
| 306340 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306341 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 306342 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 306343 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306344 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 306345 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 306346 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 306347 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 306348 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306349 - ||  || 21 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 306350 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 306351 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 306352 - ||  || 3 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 306353 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 306354 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306355 - ||  || 15 novembre 2006 || CSS
|-
| 306356 - ||  || 22 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 306357 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 306358 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306359 - ||  || 18 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306360 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 306361 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306362 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 306363 - ||  || 2 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 306364 - || 2011 TD || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 306365 - || 2233 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 306366 - || 2842 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 306367 Nut || 5025 P-L || 22 ottobre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 306368 - || 6259 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 306369 - || 6883 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 306370 - || 3154 T-1 || 26 marzo 1971 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 306371 - || 4282 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 306372 - || 4285 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 306373 - || 1125 T-3 || 17 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 306374 - || 3362 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 306375 - ||  || 13 settembre 1980 || Kowal, C. T.
|-
| 306376 - || 1983 TA || 1 ottobre 1983 || Russell, K. S.
|-
| 306377 - ||  || 18 novembre 1990 || Elst, E. W.
|-
| 306378 - ||  || 2 settembre 1992 || Elst, E. W.
|-
| 306379 - ||  || 22 gennaio 1993 || Spacewatch
|-
| 306380 - || 1993 PH || 13 agosto 1993 || Spacewatch
|-
| 306381 - ||  || 14 settembre 1993 || Helin, E. F.
|-
| 306382 - ||  || 22 settembre 1993 || Debehogne, H., Elst, E. W.
|-
| 306383 - || 1993 VD || 9 novembre 1993 || Spacewatch
|-
| 306384 - ||  || 8 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 306385 - ||  || 8 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 306386 Carlofavetti || 1994 CF || 6 febbraio 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| 306387 - ||  || 5 aprile 1994 || Larson, S. M., Hergenrother, C. W.
|-
| 306388 - ||  || 8 maggio 1994 || Spacewatch
|-
| 306389 - ||  || 10 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 306390 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 306391 - ||  || 5 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 306392 - ||  || 24 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 306393 - ||  || 24 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 306394 - ||  || 22 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 306395 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 306396 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 306397 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 306398 - ||  || 14 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 306399 - ||  || 14 gennaio 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| 306400 - ||  || 13 gennaio 1996 || Spacewatch
|}

306401-306500 

|-
| 306401 - ||  || 9 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 306402 - ||  || 17 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 306403 - ||  || 8 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 306404 - ||  || 10 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 306405 - ||  || 3 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 306406 - ||  || 11 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 306407 - ||  || 1 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 306408 - ||  || 1 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 306409 - ||  || 7 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 306410 - ||  || 4 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 306411 - ||  || 30 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 306412 - ||  || 7 aprile 1997 || Needville
|-
| 306413 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 306414 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 306415 - ||  || 29 dicembre 1997 || NEAT
|-
| 306416 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 306417 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 306418 - ||  || 27 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 306419 - ||  || 20 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 306420 - ||  || 28 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 306421 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 306422 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 306423 - ||  || 22 agosto 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 306424 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 306425 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 306426 - ||  || 26 agosto 1998 || Elst, E. W.
|-
| 306427 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 306428 - ||  || 16 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 306429 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 306430 - ||  || 27 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 306431 - ||  || 29 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 306432 - ||  || 21 settembre 1998 || Elst, E. W.
|-
| 306433 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 306434 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 306435 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 306436 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 306437 - ||  || 14 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 306438 - ||  || 19 ottobre 1998 || CSS
|-
| 306439 - ||  || 22 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 306440 - ||  || 23 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 306441 - ||  || 27 ottobre 1998 || CSS
|-
| 306442 - ||  || 15 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 306443 - || 1998 WL || 16 novembre 1998 || NEAT
|-
| 306444 - ||  || 24 novembre 1998 || Cooney Jr., W. R., Motl, P. M.
|-
| 306445 - ||  || 18 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 306446 - ||  || 19 novembre 1998 || LONEOS
|-
| 306447 - ||  || 16 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 306448 - || 1998 XT || 7 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 306449 - ||  || 8 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 306450 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 306451 - ||  || 7 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 306452 - ||  || 8 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 306453 - ||  || 22 gennaio 1999 || Korlević, K.
|-
| 306454 - ||  || 16 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 306455 - ||  || 19 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 306456 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 306457 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 306458 - ||  || 12 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 306459 - ||  || 9 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 306460 - ||  || 12 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 306461 - ||  || 11 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 306462 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 306463 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 306464 - ||  || 11 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 306465 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 306466 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 306467 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 306468 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 306469 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 306470 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 306471 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 306472 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 306473 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 306474 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 306475 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 306476 - ||  || 14 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 306477 - ||  || 22 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 306478 - ||  || 24 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 306479 Tyburhoe ||  || 29 settembre 1999 || CSS
|-
| 306480 - ||  || 5 ottobre 1999 || Kušnirák, P.
|-
| 306481 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 306482 - ||  || 7 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 306483 - ||  || 10 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 306484 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 306485 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 306486 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 306487 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 306488 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 306489 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 306490 - ||  || 5 ottobre 1999 || CSS
|-
| 306491 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 306492 - ||  || 7 ottobre 1999 || CSS
|-
| 306493 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 306494 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 306495 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 306496 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 306497 - ||  || 30 ottobre 1999 || CSS
|-
| 306498 - ||  || 30 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 306499 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 306500 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|}

306501-306600 

|-
| 306501 - ||  || 3 novembre 1999 || Cooney Jr., W. R., Motl, P. M.
|-
| 306502 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 306503 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 306504 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 306505 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 306506 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 306507 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 306508 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 306509 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 306510 - ||  || 3 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 306511 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 306512 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 306513 - ||  || 13 novembre 1999 || CSS
|-
| 306514 - ||  || 6 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 306515 - ||  || 15 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 306516 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 306517 - || 1999 WY || 17 novembre 1999 || CSS
|-
| 306518 - ||  || 28 novembre 1999 || Korlević, K.
|-
| 306519 - ||  || 30 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 306520 - ||  || 16 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 306521 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 306522 - ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 306523 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 306524 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 306525 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 306526 - ||  || 5 dicembre 1999 || CSS
|-
| 306527 - ||  || 7 dicembre 1999 || CSS
|-
| 306528 - ||  || 7 dicembre 1999 || CSS
|-
| 306529 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 306530 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 306531 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 306532 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 306533 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 306534 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 306535 - ||  || 13 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 306536 - ||  || 15 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 306537 - ||  || 7 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 306538 - ||  || 5 dicembre 1999 || LONEOS
|-
| 306539 - ||  || 19 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 306540 - ||  || 30 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 306541 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 306542 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 306543 - ||  || 31 dicembre 1999 || Olathe
|-
| 306544 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 306545 - ||  || 18 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 306546 - ||  || 4 gennaio 2000 || Korlević, K.
|-
| 306547 - ||  || 2 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 306548 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 306549 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 306550 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 306551 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 306552 - ||  || 2 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 306553 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 306554 - ||  || 8 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 306555 - ||  || 8 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 306556 - ||  || 12 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 306557 - ||  || 29 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 306558 - ||  || 30 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 306559 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 306560 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 306561 - ||  || 1 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 306562 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 306563 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 306564 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 306565 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 306566 - ||  || 1 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 306567 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 306568 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 306569 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 306570 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 306571 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 306572 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 306573 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 306574 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 306575 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 306576 - ||  || 25 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 306577 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 306578 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 306579 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 306580 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 306581 - ||  || 6 marzo 2000 || Deep Lens Survey
|-
| 306582 - || 2000 FW || 26 marzo 2000 || Comba, P. G.
|-
| 306583 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 306584 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 306585 - ||  || 30 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 306586 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 306587 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 306588 - ||  || 30 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 306589 - ||  || 30 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 306590 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 306591 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 306592 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 306593 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 306594 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 306595 - ||  || 10 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 306596 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 306597 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 306598 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 306599 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 306600 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|}

306601-306700 

|-
| 306601 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 306602 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 306603 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 306604 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 306605 - ||  || 11 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 306606 - ||  || 6 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 306607 - ||  || 27 luglio 2000 || Comba, P. G.
|-
| 306608 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 306609 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 306610 - ||  || 24 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 306611 - ||  || 4 agosto 2000 || McNaught, R. H.
|-
| 306612 - ||  || 9 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306613 - ||  || 22 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306614 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306615 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306616 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306617 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306618 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306619 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306620 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306621 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306622 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306623 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306624 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306625 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306626 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306627 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306628 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306629 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306630 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306631 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306632 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 306633 - ||  || 10 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 306634 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306635 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306636 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306637 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306638 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306639 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306640 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306641 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306642 - ||  || 25 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 306643 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306644 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306645 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306646 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306647 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306648 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306649 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306650 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306651 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306652 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306653 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306654 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306655 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306656 - ||  || 22 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 306657 - ||  || 22 settembre 2000 || NEAT
|-
| 306658 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306659 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306660 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306661 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306662 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306663 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306664 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306665 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306666 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306667 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 306668 - ||  || 28 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 306669 - ||  || 26 settembre 2000 || NEAT
|-
| 306670 - ||  || 26 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 306671 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306672 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306673 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306674 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306675 - ||  || 4 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306676 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306677 - ||  || 2 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306678 - || 2000 UK || 19 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306679 - ||  || 18 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306680 - ||  || 18 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306681 - ||  || 28 ottobre 2000 || Crni Vrh
|-
| 306682 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306683 - ||  || 27 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 306684 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306685 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306686 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306687 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306688 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306689 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306690 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306691 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306692 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306693 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306694 - ||  || 29 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 306695 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306696 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306697 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306698 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306699 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306700 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|}

306701-306800 

|-
| 306701 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306702 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306703 - || 2000 WT || 16 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306704 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306705 - ||  || 16 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306706 - ||  || 17 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 306707 - ||  || 20 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 306708 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306709 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306710 - ||  || 25 novembre 2000 || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
| 306711 - ||  || 26 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 306712 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306713 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306714 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306715 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306716 - ||  || 27 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 306717 - ||  || 24 novembre 2000 || Roe, J. M.
|-
| 306718 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306719 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306720 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306721 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306722 - ||  || 29 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 306723 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306724 - ||  || 29 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306725 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306726 - ||  || 29 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306727 - ||  || 28 novembre 2000 || NEAT
|-
| 306728 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306729 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306730 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 306731 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306732 - ||  || 24 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 306733 - ||  || 24 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 306734 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306735 - ||  || 28 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306736 - ||  || 27 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 306737 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306738 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306739 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306740 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306741 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306742 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306743 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306744 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306745 - ||  || 7 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306746 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306747 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306748 - ||  || 6 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306749 - ||  || 19 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306750 - ||  || 18 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 306751 - ||  || 21 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 306752 - ||  || 22 dicembre 2000 || Kušnirák, P., Pravec, P.
|-
| 306753 - ||  || 29 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 306754 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306755 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306756 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306757 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306758 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306759 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306760 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 306761 - ||  || 29 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 306762 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 306763 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 306764 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 306765 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 306766 - ||  || 4 gennaio 2001 || McClusky, J. V.
|-
| 306767 - ||  || 15 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 306768 - ||  || 15 gennaio 2001 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 306769 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 306770 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 306771 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 306772 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 306773 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 306774 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 306775 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 306776 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 306777 - ||  || 21 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 306778 - ||  || 20 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 306779 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 306780 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 306781 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 306782 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 306783 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 306784 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 306785 - ||  || 22 marzo 2001 || SKADS
|-
| 306786 - ||  || 14 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 306787 - ||  || 22 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 306788 - ||  || 27 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 306789 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 306790 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 306791 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 306792 - ||  || 23 maggio 2001 || Buie, M. W.
|-
| 306793 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 306794 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 306795 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 306796 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 306797 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 306798 - ||  || 20 luglio 2001 || Tholen, D. J.
|-
| 306799 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 306800 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|}

306801-306900 

|-
| 306801 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 306802 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 306803 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 306804 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 306805 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 306806 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 306807 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 306808 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 306809 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 306810 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 306811 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 306812 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 306813 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 306814 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 306815 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 306816 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 306817 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 306818 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 306819 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 306820 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 306821 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 306822 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 306823 - ||  || 27 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 306824 - ||  || 8 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 306825 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306826 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306827 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306828 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306829 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306830 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306831 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306832 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306833 - ||  || 15 settembre 2001 || NEAT
|-
| 306834 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 306835 - ||  || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 306836 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306837 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306838 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306839 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306840 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306841 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306842 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306843 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306844 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306845 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 306846 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306847 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306848 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306849 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306850 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306851 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306852 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306853 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306854 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306855 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306856 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306857 - ||  || 17 settembre 2001 || NEAT
|-
| 306858 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306859 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306860 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306861 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306862 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306863 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306864 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306865 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 306866 - ||  || 22 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 306867 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 306868 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306869 - ||  || 27 settembre 2001 || NEAT
|-
| 306870 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 306871 - ||  || 25 settembre 2001 || NEAT
|-
| 306872 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306873 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 306874 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 306875 - ||  || 20 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 306876 - || 2001 TE || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 306877 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 306878 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 306879 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306880 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306881 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306882 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306883 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306884 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306885 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306886 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306887 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306888 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306889 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306890 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306891 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306892 - ||  || 15 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 306893 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306894 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306895 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306896 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 306897 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 306898 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 306899 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 306900 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|}

306901-307000 

|-
| 306901 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306902 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 306903 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306904 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306905 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306906 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306907 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306908 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306909 - ||  || 11 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 306910 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306911 - ||  || 12 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 306912 - ||  || 13 ottobre 2001 || Tucker, R. A.
|-
| 306913 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 306914 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 306915 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 306916 - ||  || 10 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 306917 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 306918 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306919 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 306920 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306921 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306922 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306923 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306924 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306925 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306926 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306927 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306928 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306929 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306930 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306931 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 306932 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 306933 - ||  || 23 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 306934 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 306935 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306936 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306937 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306938 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306939 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306940 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306941 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306942 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306943 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306944 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306945 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306946 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306947 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306948 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306949 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306950 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306951 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306952 - ||  || 25 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 306953 - ||  || 24 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 306954 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 306955 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306956 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306957 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 306958 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306959 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 306960 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 306961 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 306962 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 306963 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306964 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306965 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306966 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306967 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306968 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306969 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306970 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306971 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306972 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306973 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306974 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306975 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306976 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306977 - ||  || 15 novembre 2001 || Pravec, P., Kušnirák, P.
|-
| 306978 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306979 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306980 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306981 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306982 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306983 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306984 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306985 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306986 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306987 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306988 - ||  || 14 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 306989 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306990 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306991 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306992 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306993 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306994 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306995 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306996 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306997 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306998 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 306999 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 307000 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0306001